Paul Windhausen (1871-1944), een Duits-Nederlands kunstschilder
 Paul Windhausen (1903-1944), een Nederlands kunstschilder en verzetsstrijder, zoon van voorgaande
 Paul Windhausen (1892-1945), een Nederlands katholiek geestelijke en verzetsstrijder, neef van voorgaande